Shelah puede hacer referencia a:

 Shelah, personaje bíblico; o
 Saharon Shelah, matemático israelí.